IFC steht für:
 Internationale Finanz-Corporation, eine Gesellschaft der Weltbankgruppe mit Sitz in Washington, D.C.
 Industry Foundation Classes, einen Standard zur digitalen Beschreibung von Gebäudemodellen
 inside front cover, innere vordere Seite eines Umschlages, siehe Paginierung#Umschläge
 Intel Fortran Compiler
 International Football Cup, ein europäischer Wettbewerb für Fußballvereine
 International Fixed Calendar, siehe Internationaler Ewiger Kalender
 Internet Foundation Classes, von Netscape entwickelte Klassen zur Standardisierung von AWT in JDK 1.0 und 1.1
 Investment- und Finanzcenter, die Bezeichnung für Filialen der Deutschen Bank 
 International Firestop Council, eine amerikanische Interessengemeinschaft für Hersteller von Abschottungsmaterialien im baulichen Brandschutz
 Internationaler FC Rostock, ein deutscher Sportverein
 Independent Film Channel, einen amerikanischen Fernsehsender, bzw. dessen kanadische Variante

2 IFC steht für:
 Two International Finance Centre, Hochhaus in Hongkong

Abkürzung